Bethlehem ärkan syfta på:

 Bethlehem (musikgrupp) – en tysk musikgrupp
 Bethlehem Steel FC – en fotbollsklubb i USA

Geografi

USA
Bethlehem, Connecticut
Bethlehem, Georgia
Bethlehem, Maryland
Bethlehem, New Hampshire 
Bethlehem, New York
Bethlehem, North Carolina
Bethlehem, Pennsylvania
Bethlehem, West Virginia

Se även
Betlehem – en stad på nuvarande Västbanken